Тобилевич, Мария: Тобилевич, Мария Ивановна (1883—1957) — русская и украинская писательница-переводчик и театральный деятель.
 Садовская-Барилотти (Тобилевич), Мария Карповна (1855—1891) — русская и украинская оперная певица, актриса.